Garfield County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Garfield County Courthouse (Oklahoma), ID-Nr. 84003018
 Garfield County Courthouse (Washington), ID-Nr. 74001951